Grebien ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Grebien (1879–1950), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Heike Grebien (* 1987), österreichische Politikerin (Grüne)